Gabard ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Gabard (1908/09–1985), französischer Radrennfahrer
 Baptiste Gabard (* 2000), französischer Fußballspieler
 Ernest Gabard (1879–1957), französischer Bildhauer und Maler